Аркадий Зиновьевич Ставицкий (,  — 2 октября 2020) — советский  и .

Окончил Московский энергетический институт (1954). Член Союза писателей СССР (1978) и Союза писателей Москвы.

Прах захоронен в колумбарии на Востряковском кладбище.

Произведения 
 Унизительные занятия. Драматургическая поэма в двух частях. — , 2002.

Драматургия 
 Чужое место: Пьеса. — , 1959.
 Птицы перелетные: Драматическая повесть. — , 1962.
 Ваши права: Сценарий. — , 1977. В соавторстве с Г. И. Полонским.
 Активная зона: Сценарий. — , 1979.
 Мера человечности: (Обыкновенные атомщики): Сцены из жизни одного предприятия. — , 1980.
 Дозор: Художественно-документально-публицистическая драма. — , 1981. В соавторстве с А. Б. Азархом
 Добрый день, господин Гоген: Историческая комедия. — , 1982.
 Шолом-Алейхема, 40: Драма. — , 1984.

Фильмография 
 1969 — Нервы (из киноальманаха «Семейное счастье»)
 1974 — «Ваши права?»
 1979 — «Активная зона»

Примечания

Ссылки 
 Профессиональный комитет московских драматургов

Выпускники МЭИ
Похороненные на Востряковском кладбище